Napa, az anyós régies megnevezése
Napa, a kaliforniai Napa megye székhelye